Теба — муніципалітет, провінція Малага, автономна спільнота Андалусія, Іспанія
 Теба — селище, Міждуріченський міський округ, Кемеровська область, Росія